Selvagem bezeichnet:

 Selvagem Indústria e Comércio, brasilianischer Automobilhersteller
 Selvagem Grande, Insel